

Жетикольський сільський округ — адміністративна одиниця, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Жетикольський сільський округ — адміністративна одиниця, Сиримський район, Західноказахстанська область

Дивись також 
 Жетиколь